Matapiejos puede referirse a:
 el nombre común de la planta Euonymus europaeus; o
 el nombre común de la planta Sarcocapnos enneaphylla.